Steuben Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Steuben Township (Illinois)
 Steuben Township (Steuben County, Indiana)
 Steuben Township (Warren County, Indiana)
 Steuben Township (Pennsylvania)